Ulica Krupnicza w Krakowie
 Ulica Krupnicza we Wrocławiu

Krupnicza